Le championnat de France de rugby à XV de 1re division fédérale 1997-1998 voit s'affronter  réparties dans 4 poules. Les deux équipes finalistes sont promues en Elite 2 à l'issue de la saison. 

En 1997, le Groupe B est divisé en deux champîonnat distinct, qui prennent le nom de Nationale 1 et de Nationale 2. Ils correspondent aux  et  échelons du rugby français.

Saison régulière

Poule 1 

|+

|}

Poule 2 

|+

|}

Poule 3 

|+

|}

Poule 4 

|+

|}

Phases finales

Barrage

Tableau 

* Équipe recevant au match retour

Notes et références

Liens externes 
 Résultats sur The history of rugby through its competitions

1997-1998
Rugby D3 1997-1998
Rugby D3 1997-1998
Rugby à XV en France en 1997
Rugby à XV en France en 1998